Ibicuí - município do estado da Bahia.
 Rio Ibicuí - rio no estado do Rio Grande do Sul.
 Ibicuí - distrito de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro.
 Ibicuí - distrito de Campos Novos, no estado de Santa Catarina.

Ver também
 Ibicuy
 Ybycuí

Desambiguação
Desambiguações de topônimos